Монстр (Monster):
 Монстр — чудовище, пугающее, отвратительное существо.
 Монстр (Monstre) — большой буферный фонарь, с параболическим рефлектором, для лучшего освещения пути впереди паровоза. 
 «Монстр» — проект сверхтяжёлого танка Третьего рейха Landkreuzer P. 1500 Monster.
 Монстр, в алгебре — спорадическая простая группа в теории групп.
 Таск-монстр — шахматная задача на мат в максимальное число ходов.
 «Monster» — крупнейший в мире сайт по поиску работы и персонала, основан в 1994 году.
 «Monster» — манга Наоки Урасавы (1994—2001) и снятый по ней аниме-сериал (2004—2005).

Фильмы и сериалы 

 «Монстр» — немой короткометражный фильм, 1903, Франция, реж. Жорж Мельес.
 «Монстр» — кинофильм, 1994; Италия, Франция; реж. Роберто Бениньи.
  («Нет такого зверя»; ) — кинофильм, 2001; США, Исландия; реж. Хэл Хартли.
 «Монстр» — кинофильм, 2003; США, Германия; реж. Пэтти Дженкинс.
 Monster — 18-й эпизод 4-го сезона телесериала-антологии «За гранью возможного» (1995—2002).

В музыке

Альбомы 
 Monster — 4-й студийный альбом канадской рок-группы Steppenwolf, 1969.
 Monster — 20-й студийный альбом американской рок-группы Kiss, 2012.
 Monster — 29-й студийный альбом американского джазового пианиста Херби Хэнкока, 1980.
 Monster — 15-й студийный альбом японской рок-группы B'z, 1988.
 Monster — 9-й студийный альбом американской рок-группы R.E.M., 1994.
 Monster — 1-й студийный альбом американского рэпера Киллер Майка, 2003.
 Monster — 10-й студийный альбом немецкой рок-группы Oomph!, 2008.
 «Монстр» — студийный альбом российского рэпера Карандаша, 2015

Песни 
 Monster — песня американской рок-группы Disturbed с альбома Ten Thousand Fists (2005).
 Monster — песня американской рок-группы  с альбома Something Real (2006).
 Monster — песня британской рок-группы The Automatic с альбома Not Accepted Anywhere (2006).
 Monster — песня американской рок-группы Skillet с альбома Awake (2009).
 Monster — песня Леди Гага с мини-альбома The Fame Monster (2009).
 Monster — песня американского рэпера Канье Уэста с альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).
 Monster — песня американской рок-группы Paramore, 2011. Monster — песня южнокорейского боиз-бэнда EXO с альбома Ex'Act, 2016
 Monster — песня американской рок-группы Starset  с альбома Vessels (2016). Monster - песня американской рок-группы Imagine Dragons с альбома Smoke+Mirrors (2015).

См. также 

 Monster (значения)
 Монстры
 Чудовище (значения)
 «Монстро» 
 Монстера